Jan Chojeński (zm. 1507) – archidiakon i kanonik łęczycki, kanonik gnieźnieński, notariusz kancelarii królewskiej
 Jan Chojeński – biskup krakowski, przemyski i płocki, kanclerz wielki koronny